Notocheiridae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Vleugelaarvissen 
 Isonidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Vleugelaarvissen